Rio Negro kan syfta på:

 Rio Negro (Stockholm) – ett Stockholmsbaserat konstnärskollektiv

Geografi

 Rio Negro – en biflod till Amazonfloden i Colombia, Brasilien och Venezuela
 Río Negro, Centralamerika – en flod i Honduras och Nicaragua

Argentina 

 Río Negro (vattendrag), Chaco, 
 Río Negro (provins), 
 Río Negro,

Brasilien 

 Rio Negro (vattendrag i Brasilien, Tocantins), 
 Rio Negro,  – en biflod till Amazonfloden
 Rio Negro (ort), Paraná, 
 Rio Negro (vattendrag i Brasilien, lat -26,10, long -49,78), 
 Rio Negro (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro), 
 Rio Negro (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul, lat -19,22, long -57,28), 
 Rio Sotério, å, Rondônia, 
 Rio Negro (kommun i Brasilien, Mato Grosso do Sul, lat -19,45, long -54,98), 
 Rio Negro (vattendrag), Rondônia, Guajará-Mirim,

Chile 

 Río Negro (vattendrag i Chile, Región de Aisén, lat -46,71, long -74,10), 
 Río Negro (vattendrag i Chile, Región de Los Lagos, lat -41,40, long -73,13), 
 Río Negro (vattendrag i Chile, Región de Los Lagos, lat -41,06, long -72,03), 
 Río Negro (vattendrag i Chile, Región Metropolitana de Santiago), 
 Rio Negro (kommun i Chile, Región de Los Lagos), Provincia de Osorno,

Ecuador 

 Río Negro, Ecuador, flod,

Guatemala 

 Río Salinas (vattendrag i Guatemala),

Honduras 

 Río Sico, vattendrag,

Mexiko 

 Río Negro, Montecristo de Guerrero, 
 Río Negro, Acapetahua, 
 Río Negro, Francisco León,

Uruguay 

 Río Negro (departement), 
 Río Negro, Uruguay, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Uruguayförgreningar